Unrug ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Unrug (1860–1939), polnischer General
 Józef Unrug (1884–1973), deutscher U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg, Oberbefehlshaber der Polnischen Marine zu Beginn des Zweiten Weltkrieges